Сантьяго-де-Алькантара () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 95,56 км². Население — 654 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса